O Homenetmen Beirut Football Club é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol e tem sete conquistas do torneio.

História 
O clube foi fundado em 1924 de origem armeno-libanesa.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1924